Riverview Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Riverview Apartments (Kansas), ID-Nr. 02000765
 Riverview Apartments (Ohio), ID-Nr. 83002002